Танчик Володимир Романович (17 жовтня 1991, Черкаси) — український футболіст, півзахисник харківського «Металіста».
 Танчик (селище) — селище у Чановському районі Новосибірської області Російської Федерації.
 Танчик Мирослав Борисович — український футболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу з футболу.